Adobe Photoshop
 Aeroklub Polski
 Akademia Pedagogiczna
 Akademia Podlaska w Siedlcach
 AP – rodzina polskich analizatorów pola
 AP – polska organizacja konspiracyjną pod okupacją niemiecką
 Apostolinki – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Ascoli Piceno – miasto we Włoszech
 Associated Press – amerykańska agencja prasowa
 choroba niedokrwienna serca (Angina pectoris) – dusznica bolesna
 chór Alla Polacca przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
 fosfataza alkaliczna
 przeciwpancerny pocisk rdzeniowy
 punkt dostępu (ang. access point) – urządzenie w sieciach Wi-Fi